Bahrain bezeichnet:

 Bahrain, einen Inselstaat im Persischen Golf
 Bahrain (Insel), die Hauptinsel des Staates Bahrain
 Bahrain (Region), eine historische Region im Osten der Arabischen Halbinsel
 den Flughafen Bahrain
 Bahrain (Pakistan), einen Ort in Pakistan
 Dorud, ehemals Bahrain, eine Stadt im Iran